Amerikai Egyesült Államok
East Greenwich (New York)
East Greenwich (Rhode Island)